Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jacco Eltingh che ha battuto in finale Bryan Shelton 7-6 (1), 6-2.

Teste di serie 

 Pete Sampras (semifinali)
 Assente
 MaliVai Washington (secondo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)

 Todd Martin (primo turno)
 Richey Reneberg (primo turno)
 Luis Enrique Herrera (primo turno)
 Aaron Krickstein (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1993
ATP Tour 1993